Дискография XXXTentacion состоит из четырёх студийных альбомов (двух посмертных), одного сборника (посмертного), двух микстейпов, четырёх совместных микстейпов (одного посмертного), семи мини-альбомов и 28 синглов (в том числе девяти в качестве приглашённого исполнителя). По состоянию на июнь 2018 года, он продал более 25 миллионов копий альбомов в США. XXXTentacion был награждён за продажи более чем 20 миллионов записей Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA).

XXXTentacion выпустил свой дебютный трек «News / Flock» в июне 2013 года на SoundCloud. Его первый микстейп XXX (UNMASTERED) был выпущен 6 марта 2014 года, но многие треки были позже удалены, а некоторые до сих пор не обнаружены. Ice Hotel — первый проект, который находится в открытом доступе. Он выпустил различные микстейпы и мини-альбомы в течение 2015 и 2016 годов. В декабре 2015 года XXXTentacion выпустил свой прорывной сингл «Look at Me!», который получил миллионы прослушиваний на SoundCloud, прежде чем был переиздан лейблом Empire Distribution в феврале 2017 года. Сингл достиг высшей позиции под номером 34 в чарте Billboard Hot 100. Позднее он был сертифицирован RIAA как . В мае того же года он выпустил свой первый коммерческий микстейп Revenge, который достиг 28-й позиции в Billboard 200.

Его первый студийный альбом 17 был выпущен в августе 2017 года и дебютировал под номером два в Billboard 200. В поддержку альбома вышло три сингла: «Revenge» и дважды платиновые синглы «Jocelyn Flores» и «Fuck Love». В декабре 2017 года он выпустил свой седьмой мини-альбом A Ghetto Christmas Carol. Его второй студийный альбом ? был выпущен в марте 2018 года и дебютировал под номером один в Billboard 200. В поддержку альбома было выпущено три сингла: «Sad!», сертифицированный RIAA как  и, как ожидается, в ближайшее время будет сертифицирован как  (), «Changes» и «Moonlight», оба сертифицированы RIAA как дважды . Members Only, Vol. 4 вышел 23 января 2019 года, на 21-й день рождения Джасея.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Микстейпы

Совместные микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Другие песни с чартов

Гостевое участие

Видеоклипы

В качестве ведущего исполнители

В приглашенного исполнителя

Примечания

Комментарии

Примечания 

XXXTentacion
XXXTentacion
XXXTentacion